Pełna lista kapitanów AS Romy. 

Stan na 3 lutego 2021.

Legenda 
 BR — Bramkarz
 PO — prawy obrońca
 LO — lewy obrońca
 ŚO — środkowy obrońca
 ŚP — pomocnik
 PP — prawoskrzydłowy
 LP — lewoskrzydłowy
 NA — napastnik

AS Roma
Strony przeglądowe – sport